Dega (również Degar) –  rdzenni mieszkańcy Płaskowyżu Centralnego w Środkowym Wietnamie
 Wiktor Dega – lekarz, profesor Uniwersytetu Poznańskiego